{{Onomàstica|Gordi o Gòrdios (, )}}
cinc reis de Frígia:
Gòrdios I, rei de Frígia i pare del famós rei Mides I, vers el segle IX aC
 Gòrdios II, rei de Frígia (final del segle IX aC o principis del )
 Gòrdios III, rei de Frígia vers la meitat del 
 Gòrdios IV, rei de Frígia vers 695 aC-670 aC 
 Gòrdios V''', rei de Frígia vers 570 aC-546 aC 
del regent de Capadòcia:
Gordi